

Cinema 
L'amante (Possessed) – film del 1931 diretto da Clarence Brown
L'amante (A Lady Without Passport) – film del 1950 diretto da Joseph H. Lewis
L'amante (Älskarinnan) – film del 1962 diretto da Vilgot Sjöman
L'amante (Les choses de la vie) – film del 1970 diretto da Claude Sautet
L'amante (Milena) – film del 1991 diretto da Véra Belmont
L'amante (L'amant) – film del 1992 diretto da Jean-Jacques Annaud
L'amante – cortometraggio animato del 2001 diretto da Alexandre Dubosc

Letteratura 
L'amante – romanzo di Marguerite Duras
L'amante (Ha-Meahev) – romanzo di Abraham Yehoshua

Musica 
L'amante – brano di Gianni Celeste

Teatro 
L'amante – commedia di Harold Pinter (1962)